Matteo Berti – cestista italiano nato nel 1998
 Matteo Berti – giornalista italiano nato nel 1977